Тупак Амару (на мові кечуа: Tupaq Amaru) відноситься до наступного:
 Тупак Амару — останній правитель імперії інків.
 Тупак Амару II — революціонер XVIII століття.
 Революційний рух ім. Тупака Амару — перуанська терористична організація.
 Тупак Шакур — американський виконавець.